De Pissarrachampsinae vormen een uitgestorven onderfamilie van Crocodylomorpha uit de familie der Baurusuchidae. Ze kwamen voor in het gebied van het huidige Zuid-Amerika. De onderfamilie is beschreven na de ontdekking van de soort Pissarrachampsa sera. De soort, het geslacht Pissarrachampsa en de onderfamilie werden samen in 2011 beschreven. De naam van de onderfamilie is afgeleid van het geslacht.

Pissarrachampsinae bestaat uit middelgrote leden uit de Baurusuchidae. Naast Pissarrachampsa is ook het geslacht Wargosuchus door de onderzoekers aan deze onderfamilie toegekend.

Fylogenetische definitie 
De onderzoekers gaven de volgende definitie voor deze clade: Pissarrachampsa (sera) en alle Crocodyliformes die een recentere gemeenschappelijke voorouder hebben met Pissarrachampsa dan met Stratiotosuchus maxhechti, Baurusuchus pachecoi, Notosuchus terrestris, Mariliasuchus amarali, Armadillosuchus arrudai, Araripesuchus gomesi, Sebecus icaeorhinus, Bretesuchus bonapartei, Peirosaurus tormini en Crocodylus niloticus.

Fylogenie 
Na een fylogenetische studie kwamen de onderzoekers tot de volgende stamboom voor het geslacht Pissarrachampsa, die ook de plaats van de Pissarrachampsinae beschrijft:

Uitgestorven Crocodylomorpha